

Musica
Cry Me a River – canzone di Arthur Hamilton del 1953
Cry Me a River – singolo di Justin Timberlake del 2002
Cry Me a River – album di Scaglia del 2018

Cinema
 Cry Me a River – cortometraggio del 2008 diretto da Jia Zhangke.